Зоология — наука о представителях царства животных
 Зоология (фильм) — российская фантастическая драма 2016 года.
 «Зоология» — название учебников для средней и высшей школы:
 Зоология (Быховский и другие) — учебник для средней школы, издававшийся в 1969—2000 годах.